Гранби:

 Гранби — город в нижнем течении реки Святого Лаврентия в области Верхняя Ямаска, в провинции Квебек в Kанаде.
 Гранби — тауншип в округе Николлет, Миннесота, США.